Mercedes-Benz 350 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 12/55 PS Typ 350 (gebaut 1929–1930), siehe Mercedes-Benz W 05
 Mercedes-Benz Mannheim 350 (gebaut 1929–1930), siehe Mercedes-Benz W 10
 Mercedes-Benz 350 SL / SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 350 SE / SEL (gebaut 1972–1980), siehe Mercedes-Benz Baureihe 116
 Mercedes-Benz 350 SD/L Turbodiesel (gebaut 1980–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz 350 GD T / G 350 Turbodiesel / G 350 BlueTEC / G 350 d (gebaut 1992–1997, seit 2010), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz ML 350 (gebaut 2002–2005), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz S 350 (gebaut 2002–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz SL 350 (gebaut 2003–2011), siehe Mercedes-Benz R 230
 Mercedes-Benz E 350 (gebaut 2004–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz SLK 350 (gebaut 2004–2011), siehe Mercedes-Benz R 171
 Mercedes-Benz C 350 (gebaut 2005–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz CLK 350 (gebaut 2005–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz C 350 Coupé / CLC 350 (gebaut 2005–2011), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz R 350 / R 350 BlueTEC / R 350 CDI (gebaut 2006–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz ML 350/ ML 350 CDI/ ML 350 BlueTEC (gebaut 2007–2011), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz C 350 / C 350 CDI / BlueEFFICIENCY (gebaut 2007–2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz S 350 / S 350 CDI / S 350 BlueTEC / BlueEFFICIENCY (gebaut 2009–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz E 350 / E 350 CGI / E 350 BlueTEC / BlueEFFICIENCY (gebaut 2009–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz SLK 350 (gebaut 2011–2016), siehe Mercedes-Benz R 172
 Mercedes-Benz ML 350 / ML 350 BlueTEC / GLE 350 / GLE 350 d (gebaut 2011–2018), siehe Mercedes-Benz W 166
 Mercedes-Benz SL 350 (gebaut 2012–2014), siehe Mercedes-Benz R 231
 Mercedes-Benz S 350 d (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz C 350 e (gebaut 2015–2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz GLE 350 d Coupé (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz C 292
 Mercedes-Benz GLC 350 d Coupé / GLC 350 e Coupé (gebaut 2016–2018), siehe Mercedes-Benz C 253
 Mercedes-Benz GLC 350 d / GLC 350 e (gebaut 2016–2018), siehe Mercedes-Benz X 253
 Mercedes-Benz E 350 / E 350 d / E 350 e (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz GLE 350 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 167
 Mercedes-Benz X 350 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 470